Finsterhof steht für:

 Finsterhof, Weiler und Gutshof in Neulengbach in Niederösterreich
 Finsterhof,  hochdeutscher Name des Weilers Fensterhaff bei Osper in Luxemburg